Chicano er et etnisk, politisk og kulturelt begreb, der anvendes til at henvise til nogle mexicanske amerikanere.

Det kan også henvise til:

 El Chicano, en amerikansk musikgruppe.
 Chicano (roman), en roman af Richard Vásquez fra 1970.
 Chicanos (tegneserie), en tegneserie af Carlos Trillo og Eduardo Risso